

Personen
 Atthis, die dochter van Kranaos:
 Atthis, antieke naam van Attica:
 Atthis, Attische geschiedenis:
 Atthis, het Attische dialect;

Vogels
 Atthis, een geslacht van Kolibries;
 Een ijsvogelsoort, (Alcedo atthis), zie ijsvogel.

Zie ook
Attis